Clássico das Emoções (Espírito Santo), jogo entre Desportiva e Vitória
 Clássico das Emoções (Pernambuco), jogo entre Santa Cruz e Náutico

Desambiguações de futebol